Bernard Eliade (né en 1938), écrivain français (petit-fils de Pompiliu Eliade) ;
 Mircea Eliade (1907-1986), historien des religions, mythologue, philosophe et romancier roumain ;
 Pompiliu Eliade (1869-1914), philosophe roumain (grand-père de Bernard Eliade).